Вени Миланов Марко̀вски () е български общественик, интернет пионер, вицепрезидент на ICANN.

Биография 
Вени Марковски е роден в Скопие, Югославия. Син е на писателя Миле Марковски и внук на Венко Марковски. Завършва 114 Английска езикова гимназия „Лиляна Димитрова“ в София през 1987 г., а през 1993 година право в Софийския университет „Свети Климент Охридски“. Кумове на първия му брак са Сергей Станишев и Елена Йончева.

Професионална кариера и БОЛ.БГ 
От 1990 до 1993 г. работи като системен админстратор в Асоциация „Съобщения“. Системен оператор е във фидонетската система 2:359/101 - MicroComm BBS в София (1990-1993 г.). През 1993 г. заедно с Димитър Ганчев основава, а до 2002 г. ръководи първия в София (и втори в България) Интернет-оператор в BOL.BG.

Кариера след БОЛ.БГ 
Бил е координатор на Глобалната инициатива за политиката в Интернет за България.

В продължение на три години е съветник по международните проекти на Пламен Вачков - председател на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения към Министерския съвет на Република България.

Консултантска дейност 
От 2002 ръководи или се занимава с проекти в областта на свободния софтуер и софтуер с отворен код. Ръководи проект на ПРООН (в рамките на който служители от участващите общини получават сертификати от ПРООН) и участва в проекти на Европейската комисия, насочени към популяризиране и разработване на приложения, базирани на свободен софтуер и софтуер с отворен код.

Организира една конференция по киберсигурност и участва в друга по същата тема. Участва в разработването на законопроекти, публикува препоръки за държавна политика. В продължение на няколко години в бил съветник на Националния координатор по киберсигурност.

Марковски е член е на българската делегация на срещата на върха по въпросите на Информационното общество през 2005 година в Тунис и според швейцарския посланик Маркус Кумер допринася за положителния изход от срещата. 

Марковски е посочен от Генералния секретар на ООН за член на Групата на съветниците към Форума за управление на Интернет (2005-2007 г.), (2018-2020).

ICANN 
От ноември 2012 г. е вицепрезидент на ICANN, отговарящ за Русия, Източна Европа и страните от ОНД, а от март 2014 г. е вицепрезидент, отговарящ за отношенията с ООН, агенциите на ООН и постоянните мисии към ООН в Ню Йорк.

Обществена дейност 
 Основател и председател на Управителния съвет на Интернет общество - България (от 1995 г.)
 В 2002 година става председател на Съвета за информационни технологии към президента Георги Първанов 
 Член на Борда на директорите на Интернет общество – Ню Йорк (2006 – 2010 г.)
 Член на Борда на директорите на ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, 2003-2006 г.)
 Член на УС на Международното Интернет общество (2002-2007 г.)
 Кандидат за кмет на София на местните избори през 2003 г., от „Българска социалдемократическа партия“
 Член на Борда на директорите на CPSR (Компютърни професионалисти за социална отговорност) (2002-2005 г.)
 Член на Групата на съветниците на OpenBusiness 
 Участвал е и в Управителния съвет на Нов симфоничен оркестър.

Автор на голям брой статии в българския и международен печат. През 2018 г. Университетското издателство на СУ „Св. Климент Охридски“ издава книгата му „Уловени в Мрежата“.

Полемики 
През 2009 г. членове на Интернет общество - България от ръководството на ДСБ изразяват „силно възмущение и недоумение“ от подкрепата за листата на БСП, заявена от Вени Марковски. Политиците считат за недопустимо сдружение, призвано да защитава интереса на Интернет потребителите, „да се обвързва с партия, известна с опитите си да ограничава информационните права и свободи в България“. В официална позиция, публикувана в блога на „Интернет общество - България“, УС опровергава твърденията на политиците, като посочва, че са подкрепили двама конкретни кандидати за евродепутати в „качеството им на наши членове, които споделят ценностите на организацията“.

Родословие

Външни препратки 
 Туитър
 Фейсбук

Бележки 

Български предприемачи от Македония
Български общественици от Македония
Възпитаници на Софийския университет
Родени в Скопие
По произход от Велес
Българи в САЩ
Българи емигранти в САЩ